Аббревиатура МЦВ может обозначать:
 МЦВ (Малокалиберная Целевая Винтовка) — семейство советских спортивных винтовок разработки Ижевского машиностроительного завода: МЦВ-50, МЦВ-55 «Стрела», МЦВ-56 «Тайга», МЦВ-59 «Стрела-3» и т. д.
 МЦВ (Метод Цветовых Выборов) — модифицированный восьмицветный тест Люшера
 МЦВ (Метацентрическая высота) — термин из теории остойчивости в судостроении, обозначающий расстояние между центром тяжести и метацентром корабля